Honor Prizzich – powieść Richarda Condona
 Honor Prizzich – amerykański film z 1985, ekranizacja powieści